Капіталізація (економіка)
 Капіталізація (друкарство)